De finale van de Europacup II van het seizoen 1997/98 werd gehouden op 13 mei 1998 in het Råsundastadion in Stockholm. Het Engelse Chelsea FC nam het op tegen het Duitse VfB Stuttgart. De Britten wonnen met het kleinste verschil na een doelpunt van Gianfranco Zola. De Italiaanse aanvaller stond nog maar net op het veld toen hij de finale besliste. In het slot van de partij vielen er nog twee rode kaarten.

Wedstrijd

1998
Europacupvoetbal 1997/98
Chelsea FC
VfB Stuttgart
Europacup II 1998
Sportevenement in Stockholm